In 1985 werd de zevende editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Banjul, Gambia. Op dit toernooi won het elftal van Senegal door in de finale het thuisland Gambia te verslaan. Senegal won met 1–0 in de finale. Mali werd derde door van Kaapverdië te winnen met 2–0.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Sierra Leone werd tweede doordat er geloot werd.

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1985
Voetbal in Gambia
Sportevenement in Gambia